Fabrizio steht für:

 Fabrizio (Vorname), männlicher Vorname

Fabrizio ist der Familienname folgender Personen:
 Arnaldo Fabrizio (1944–2021), italienischer Schauspieler 
 Girolamo Fabrizio (1537–1619), italienischer Anatom
 Maurizio Fabrizio (* 1952), italienischer Komponist und Sänger
 Michel Fabrizio (* 1984), italienischer Motorradrennfahrer
 Salvatore Fabrizio (* 1948), italienischer Songwriter

Siehe auch:
 Fabrizia